Xuereb est un patronyme maltais notamment porté par : 

 Daniel Xuereb (1959-), footballeur français ;
 Jean-Claude Xuereb (1930-), poète français ;
 Paul Xuereb (1923-1994), homme politique maltais ;
 Pierre-Henri Xuereb (1959-), altiste français ;
 Raymond Xuereb (1952-), footballeur maltais.

Patronyme maltais